Пу́шкин — русская фамилия, женская форма ; также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 Пушкин, Анатолий Иванович (1915—2002) — лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.
 Пушкин, Анисим Михайлович (1921—2012) — советский хоккеист.

Б

В 
 Пушкин, Варлаам — епископ Русской православной церкви, архиепископ Сарайский (Сарский) и Подонский.
 
 Пушкин, Вениамин Ноевич (1931—1979) — советский психолог, специалист в области психологии труда, мышления и творчества.
 Пушкин, Виктор Васильевич (1923—2002) — советский боксёр, писатель.
 Пушкин, Виктор Иванович (1944—2018) — советский учёный.

Г 
 Пушкин, Гавриил Григорьевич (ок. 1560—1638) — думный дворянин, действующее лицо пушкинской трагедии «Борис Годунов».
 Пушкин, Геннадий Александрович (1921—2010) — слесарь-лекальщик; дважды Герой Социалистического Труда.

Е 
 Пушкин, Евгений Алексеевич (1845—1915) — судебный деятель, сенатор.
 Пушкин, Евстафий Михайлович (?—1603) — стольник, воевода, думный дворянин и дипломат.
 Пушкин, Ефим Григорьевич (1899—1944) — советский военачальник, Герой Советского Союза.

И

Л

М 
 Пушкин, Матвей Степанович (ок. 1630—1706) — боярин в царствование Фёдора Алексеевича.
 Пушкин, Михаил Евстафьевич (ум. после 1638) — сотенный голова, воевода и дворянин московский.

Н 
 Пушкин, Никита Михайлович (?—1622) — дворянин московский, воевода и окольничий.
 Пушкин, Николай Петрович (1918—2007) — лётчик-ас, Герой Советского Союза.

П

С 
 Пушкин, Семён Михайлович — опричник, сподвижник Ивана Грозного.
 
 Пушкин, Степан Гаврилович (?—1656) — стольник, окольничий, воевода и дипломат.

Ф 
 Пушкин, Фёдор Фёдорович (ум. после 1653) — воевода, дворянин московский, стряпчий.

Я 
 Пушкин, Яков Степанович (?—1699) — московский дворянин и боярин.



Двойные фамилии 
 Бобрищевы-Пушкины
 Ждан-Пушкин
 Мусин-Пушкин

Топоним 
 Пушкин — город в Санкт-Петербурге.
 Пушкин — военный аэродром (аэропорт города Пушкин).
 Пушкин — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Пушкин-Тау — гора в республике Дагестан в окрестностях города Избербаш.

Другое 
 (2208) Пушкин — астероид, открытый в Крымской астрофизической обсерватории.
 Пушкин — телесериал канала СТС.
 Александр Сергеевич Пушкин — название масонских лож.

См. также 
 Пушкины — русский дворянский род.
 Пушкины — белорусский шляхетский и дворянский род.
 Потомки Пушкина
 Пушкино (значения)

Примечания